Malonga peut être un patronyme ou un toponyme.

Patronyme 
Malonga est un nom porté notamment par:
 Chris Malonga, (1987-), footballeur franco-congolais évoluant à Lausanne-Sport.
 Dominique Malonga, (1988-), footballeur franco-congolais ayant évolué à l'AS Monaco.
 Dominique Malonga, (2005-), basketteuse française à Lyon ASVEL
 Eugène Malonga, (1930-2005), peintre congolais.
 Jean Malonga, (1907-1985), écrivain et homme politique français puis congolais.
 Madeleine Malonga, (1993-), judokate française.
 Steve Malonga, (1985-), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 
 Malonga, localité du territoire de Dilolo en République démocratique du Congo.